Circuito de Valencia puede referirse a:
 Circuito urbano de Valencia, trazado empleado en el Gran Premio de Europa de Fórmula 1;
 Circuito Ricardo Tormo, empleado en competiciones de motociclismo.